Těšetice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Těšetice, comune del distretto di Olomouc, nella regione di Olomouc
Těšetice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale